Schwärzenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Schwärzenbach (Gengenbach), Höfe im Ortsteil Reichenbach, Stadt Gengenbach, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Schwärzenbach (Gmund am Tegernsee), Weiler der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Schwärzenbach (Titisee-Neustadt), Stadtteil von Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Schwärzenbach (Deggenhauser Aach), linker Zufluss der Deggenhauser Aach vor Deggenhausen, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Schwärzenbach (Eisenbach), rechter Zufluss des Eisenbachs vor Hofhannissen, Ortsteil Schwärzenbach, Stadt Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Schwärzenbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers beim Dorfteil Niederdorf von Ottendorf, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schwärzenbach (Mangfall), rechter Zufluss der Mangfall gegenüber Dürnbach, Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Schwärzenbach (Reichenbach), rechter Zufluss des Reichenbachs (zur Schwarzwälder Kinzig) in Reichenbach, Stadt Gengenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schwärzenbach (Rott), linker Zufluss der Rott (Inn, Neuhaus am Inn) bei der Aumühle von Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern 

Siehe auch:
 Schwerzenbach
 Schwarzenbach
 Schwarzbach